Mitologia grega: Medea, filla d'Eetes, rei de la Còlquida i de la nimfa Idia
 Música:
 Medea (Benda), òpera de Georg Benda
 Médée (Charpentier), òpera de Marc-Antoine Charpentier
 Médée (Cherubini), òpera en tres actes de Luigi Cherubini amb llibret de François-Benoit Hoffmann basat en Medea d'Eurípides
 Medea (Gianettini), òpera d'Antonio Gianettini
 Medea (Mercadante), òpera de Saverio Mercadante
 Medea (Pacini), òpera en tres actes de Giovanni Pacini
 Medea (Reimann), òpera d'Aribert Reimann
 Medea (Smith), òpera de John Christopher Smith
 Medea in Corinto, òpera de Simon Mayr
 Literatura:
 Medea (obra d'Eurípides), obra teatral escrita per Eurípides
 Medea (obra de Sèneca), obra teatral escrita per Sèneca
 Cinema:
 Medea (pel·lícula de 1969), pel·lícula dirigida per Pier Paolo Pasolini
 Medea (pel·lícula de 1988), pel·lícula dirigida per Lars von Trier
 Médée (pel·lícula), pel·lícula de 2001 dirigida per Don Kent i protagonitzada per Isabelle Huppert
 Geografia:
 Medea (Algèria), ciutat d'Algèria capital de la província homònima
 Medea (Gorizia), municipi italià dins de la província de Gorizia
 Biografies:
 Medea Borelli (1861-1924), soprano italiana
 Medea Mei (1859-1952), mezzosoprano i soprano italiana, esposa del tenor Nikolai Figner
 Miscel·lània:
 Medea furiosa, quadre pintat pel francès Eugène Delacroix
 (212) Medea, asteroide pertanyent al cinturó d'asteroides descobert per Johann Palisa